Гу́нделах () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гунделах, Густав (1888—1962) — немецкий политик.
 Гунделах, Елена Леонардовна (род. 1974) — российская легкоатлетка.